Meppen steht für:

 Meppen, eine Kreisstadt in Niedersachsen.
 Meppen (Illinois), ein Ort im amerikanischen Bundesstaat Illinois
 MS Meppen, Inspektionsschiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes Meppen
 Meppen (Drenthe), ein kleines Dorf in der niederländischen Gemeinde Coevorden

Siehe auch:
 SV Meppen, ein Fußballverein aus Meppen, der zwischen 1987 und 1998 in der 2. Bundesliga spielte